Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.
 
Мартина Суха виграла титул, у фіналі перемігши Анабель Медіну Гаррігес з рахунком 7-6(7), 6-1.

Сіяні гравчині 
 Ріта Гранде (чвертьфінал)
 Паола Суарес (2-ге коло)
 Assente
 Гала Леон Гарсія (1-ше коло)
 Мейлен Ту (чвертьфінал)
 Йоаннетта Крюгер (1-ше коло)
 Емі Фрейзер (півфінал)
 Ніколь Пратт (півфінал)
 Маріана Діас-Оліва (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hobart International, одиночний розряд
2002